Un cours de chimie est, de façon générale, un ouvrage visant à servir de support à l'enseignement de la chimie.

Cours de chimie en France au  
À partir du Tyrocinium chymicum (trad. Les Elemens de chymie, 1615), publié en 1610 par Jean Béguin, se développe en France au cours du  un véritable genre littéraire (Metzger, Franckowiak), dit des « cours de chimie », destinés aux apothicaires et médecins. Il atteindra un sommet en termes de popularité avec la parution du Cours de chymie de Nicolas Lémery. Ces ouvrages sont issus d'un enseignement privé des techniques de préparation de remèdes chimiques, car à la suite du long conflit (de 1560 à 1630) entre médecins paracelsiens et médecins galénistes, l'université de Paris n’accueillait pas d’enseignement de (al)chimie.

Les plus connus sont :
 le Tyrocinium chymicum de Jean Béguin, publié en 1610, trad. Les Elemens de chymie, 1615 ;
 le Cours de chimie d'Étienne de Clave, publié en 1646 ;
 le Traicte de la Chymie, 1660, et le Cours de Chymie pour servir d'introduction à cette science, 1751, de Nicaise Le Febvre ;
 le Cours de chymie de Nicolas Lémery, publié en 1675 et constamment réédité jusqu'en 1757.

Références 

Livre de chimie